Canepari, une future station du métro de Gênes, en Italie.
 Clemente Canepari (1886-1966), un coureur cycliste italien.